1810 – (MDCCCX in numeri romani) anno del XIX secolo
 1810 a.C. – anno del XIX secolo a.C.
 Anni 1810 – decennio comprendente gli anni dal 1810 al 1819 inclusi 
 Anni 1810 a.C. – decennio comprendente gli anni dal 1819 a.C. al 1810 a.C. inclusi
 1810 – in matematica, numero naturale
 1810 Epimetheus – in astronomia, asteroide della fascia principale del sistema solare